Formosa kan syfta på:

 Republiken Formosa – en kortlivad republik som fanns på ön Taiwan under 1895, se Republiken Taiwan (1895)

Geografi

Argentina 

 Formosa (provins), 
 Departamento de Formosa, kommun, 
 Formosa (stad), provinshuvudstad,

Brasilien 

 Baía Formosa (ort), Rio Grande do Norte, 
 Ilhabela, kommunhuvudort, São Paulo, 
 Formosa do Rio Preto (ort), Bahia, 
 Formosa, Goiás, ort, 
 Formosa (kommun), Goiás,

Guinea-Bissau 

 Formosa (park), Bolama-Bijagós,

Sydafrika 

 Plettenberg Bay (kommunhuvudort), Västra Kapprovinsen, Eden District Municipality,

Taiwan 

 Taiwan (ö) – även Formosa

Se även
Taiwan (olika betydelser)